Schröpf ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schröpf (1938–2012), deutscher Politiker (CSU)
 Ramona Schröpf (* 1974), deutsche Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin